Ел Инфијерниљо има више значења:

 Ел Инфијерниљо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Инфијерниљо, Аламитос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Инфијерниљо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику